Вільдау (нім. Wildau) — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург.
 Фрідріх-Вільгельм фон Ліндайнер-Вільдау  (нім. Friedrich-Wilhelm Franz Max Erdmann Gustav von Lindeiner genannt von Wildau; 12 грудня 1880, Ґлац - 22 травня 1963, Франкфурт-на-Майні) - німецький штабний офіцер, оберст (полковник) люфтваффе.